Флейшман — єврейське та німецьке прізвище, мовою ідиш (а також старонімецькою) означає «м'ясник». Також зустрічається в Чехії, яка колись входила до складу Австро-Угорщини.

 Флейшман Бенціон Шимонович (також Бенціон Семенович; 21 листопада 1923 р., (Москва)) — доктор фізико-математичних наук, творець конструктивної теорії інформації та теорії потенційної ефективності.
 Їржі Флейшман (чеськ. Jiří Fleišman, нар. 2 жовтня 1984, Мост) — чеський футболіст, захисник клубу «Слован» та національної збірної Чехії.
 Флейшман Наум Петрович (1921—2022) — український математик, професор.
 Сід Флейшман (1920—2010) — американський письменник і кіносценарист.

Прізвища